Силичи:

 Силичи — горнолыжный центр в Логойском районе Минской области (Беларусь).
 Силичи — дворянский род.